Aeroporto de Akobo é um aeroporto localizado na cidade de Akobo, no estado de Juncáli, Sudão do Sul.

Juncáli